Уирабо има више значења:

 Уирабо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уирабо, Ел Агвахе (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику